Allentown (Geórgia)
Allentown (Pensilvânia)

Allentown (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos